Дистанция — хозяйственная единица на железной дороге, подразделение отделения железной дороги. Выделяются следующие типы дистанций, подчинённые соответствующим службам железной дороги:
 Дистанция пути;
 Дистанция сигнализации и связи;
 Дистанция погрузочно-разгрузочных работ;
 Дистанция контактной сети.

Литература